Иоганн Шубарт:
  (1800—1885) — немецкий филолог.
  (1734—1787) — немецкий агроном.
 Примечания